Fallersleben – località della Germania, in passato comune autonomo, dal 1972 incorporato come quartiere di Wolfsburg
 Hoffmann von Fallersleben – scrittore tedesco, noto soprattutto per il testo dell'inno nazionale tedesco
 10740 Fallersleben – asteroide della fascia principale